Ratka steht für:
 Ratka, Gemeinde in der Slowakei

Rátka steht für:
 Rátka, Gemeinde in Ungarn

Ratka ist der Familienname folgender Personen:
 Marcus Ratka (* 1970), österreichischer Musiker, Komponist und Musikwissenschaftler
 Richard Ratka (* 1963), deutscher Handballer
 Thomas Ratka (* 1973), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Victor Ratka (1895–1966), deutscher Psychiater, Beteiligter an NS-Euthanasieverbrechen

Siehe auch:
 Radka